Vienna désigne :
 Le nom antique de la ville de Vienne dans l'Isère, c'est l'oppidum principal des Allobroges,
 Le nom italien (et anglais) de la ville de Vienne en Autriche
 Vienna Capitals (équipe de hockey sur glace), First Vienna FC (football), Vienna Independent Shorts (festival) en Autriche

Le nom de plusieurs villes aux États-Unis :
 Vienna, Dakota du Sud
 Vienna, Géorgie
 Vienna, Illinois
 Vienna, Louisiane
 Vienna, Maine
 Vienna, Maryland
 Vienna (Missouri) 
 Vienna (New York) 
 Vienna (ville romaine)
 Vienna, Virginie
 
 Vienna, Virginie-Occidentale 
 Vienna (Wisconsin) 
 New Vienna (Iowa) 
 New Vienna (Ohio) 
 
 Vienna Township (comté de Genesee, Michigan) 
 Vienna Township (comté de Montmorency, Michigan) 
 Vienna Township (Minnesota)

Musique 
 Vienna Teng (née en 1978), auteur-compositeur-interprète américaine 
 Vienna, chanson d'Ultravox sortie en 1981 faisant allusion à la vie mondaine et à la ville de Vienne. Cette chanson a également donné son nom à l'album dont elle est issue, Vienna.

Cinéma et télévision 
 Vienna est un court métrage britannico-canadien réalisé par Orson Welles en 1968.
 Vienna est un film allemand réalisé par Peter Gersina en 2002.

Informatique 
 L'ancien nom de code de Windows 7 de Microsoft, avant sa sortie en 
 Vienna, en informatique, est également un lecteur de flux RSS pour Mac OS X.

Divers 
 (397) Vienna, astéroïde
 Club of Vienna, en futurologie
 Vienna, un type de bière

Article connexe 
 

Homonymie de localités aux États-Unis